Лангенветцендорф () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Грайц. Население составляет 3,6 тыс. человек (2009). Занимает площадь 38,46 км². Официальный код  —  16 0 76 039.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии